Les Cahiers de l'Hôtel de Galliffet sont une collection publiée par l'Institut culturel italien de Paris à partir de l'année 2004 et dirigée par Paolo Grossi.

Les parutions 
La collection compte actuellement 33 volumes.

I. L’Inferno di Dante, Atti della giornata di studi (19 gennaio 2004)
II. Italo Calvino narratore, Atti della giornata di studi ()
III. Corrado Alvaro, Paris sans fard, Un reportage italien de 1950
IV. Michelangelo poeta e artista, Atti della giornata di studi (21 gennaio 2005)
V. Vittorio Alfieri, Drammaturgia e autobiografia, Atti della giornata di studi (4 febbraio 2005)
VI. Il giornalismo milanese dall'Illuminismo al Romanticismo, Atti della giornata di studi ()
VII. Sul Canzoniere di Francesco Petrarca, Atti della giornata di studi ()
VIII. Vincenzo Monti e la Francia. Atti del convegno internazionale di studi (Parigi, 24-25 febbraio 2006)
IX. Insegnare la città. Atti delle giornate di studi (Poitiers e Parigi, 12-13-14 gennaio 2006)
X. Governare a Firenze 1494-1530. Savonarola, Machiavelli, Guicciardini. Atti della giornata di studi ()
XI. Antonio Tabucchi narratore. Atti della giornata di studi ()
XII. Il romanzo di Ferrara. Atti del convegno internazionale di studi su Giorgio Bassani (Parigi, 12-13 maggio 2006)
XIII. Giorgio Bassani, Poèmes (1945-1978) 
XIV. Silvia Fabrizio-Costa, Leonardo da Vinci e dintorni. Studi e appunti leonardiani
XV. Le Rime di Dante. Atti della giornata di studi ()
XVI. I drammi per musica di Pietro Metastasio. Atti della giornata di studi ()
XVII. Gabriele D'Annunzio, Poèmes d'amour et de gloire
XVIII. Gesualdo Bufalino, Musée d'ombres
XIX. Sandro Boccardi, A l'heure des cendres. Poèmes 1978-2008
XX. Marie-José Tramuta, Le Destin du passeur. Lectures italiennes 1991-2008
XXI. Benvenuto Cellini. Artista e scrittore. Atti della giornata di studi ()
XXII. Gli scrittori e la Grande Guerra. Atti della giornata di studi ()
XXIII. Giacomo Lubrano, La Voix dans le vide. Sonnets
XXIV. Matilde Serao, Le Ventre de Naples 1884-1904
XXV. La città nel Decameron. Atti della giornata di studi (16 ottobre 2009)
XXVI. Giovanni Pascoli. Poetica e poesia. Atti della giornata di studi (15 ottobre 2009)
XXVII. Domenico Scarpa. Natalia Ginzburg. Pour un portrait de la tribu
XXVIII. Réinventer les classiques. Actes des journées d'études (Poitiers-Paris, 12-, )
XXIX. Vittorio Foa, Une traversée du siècle
XXX. Le théâtre de Dario Fo et Franca Rame

Nouvelle série

I. Salvatore Quasimodo, Poèmes. Choix et traduction de l'italien par David Cohen, Irène Lentin et Stefano Mangano. Préface de Salvatore Silvano Nigro 
II. Nicola Chiaromonte, Le Paradoxe de l'histoire. Préface d'Adam Michnik. Introduction de Marco Bresciani. Traduit de l'italien par Carole Cavallera
III. Hommage à Andrea Zanzotto. Actes du colloque (Paris, les 25 et ). Textes réunis par Donatella Favaretto et Laura Toppan avec la collaboration de Paolo Grossi

Articles connexes 
 Paolo Grossi
 Institut culturel italien de Paris
 Poèmes d'amour et de gloire
 Hôtel de Galliffet

Lien externe 
 Site de l'Institut

Collection littéraire
Politique culturelle en Italie
Relations entre la France et l'Italie
Organisme fondé en 1962